Dendrocryphaea är ett släkte av bladmossor. Dendrocryphaea ingår i familjen Cryphaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Dendrocryphaea